Càlcia (en grec antic χαλκεῖα "Chalkeia") era un festival molt antic celebrat a Atenes, que originàriament era una festa agrària, però després va canviar.

Al principi es feia en honor d'Atenea Ergane i era celebrada per tota la gent d'Atenes amb el nom d'Atena Πάνδημος ("pandromos", de tot el poble), segons Suides i lEtymologicum Magnum. Més tard es va circumscriure als artesans, especialment els ferrers, i era en honor d'Hefest i d'aquí el nom de Χαλκεῖα (l'art de la forja) i se celebrava el dia 30 del mes de Pyanepsion, l'endemà de l'Apatúria. Menandre va escriure una comèdia anomenada Χαλκεῖα, de la que Ateneu de Nàucratis en va preservar un fragment.

Referències 

Festivals de l'antiga Atenes
Culte a Atena
Hefest